Název Ostrov pokladů má více významů:

 Ostrov pokladů – románu skotského spisovatele Roberta Louise Stevensona
 Ostrov pokladů (film, 1934) – americký film z roku 1934
 Ostrov pokladů (film, 1950) – britský film z roku 1950
 Ostrov pokladů (film, 1972) – koprodukční film z roku 1972
 Ostrov pokladů (film, 1990) – koprodukční televizní film z roku 1990
 Ostrov pokladů (film, 1998) – americký film z roku 1998
 Ostrov pokladů (film, 2007) – koprodukční film z roku 2007

Související články 
 Silverův návrat na ostrov pokladů – britská televizní minisérie z roku 1986
 Tajemný ostrov pokladů – americký film z roku 1996